Il singolare dell'Indian Wells Masters 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Lindsay Davenport ha battuto in finale Martina Hingis 4–6, 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Martina Hingis (finale)
 Lindsay Davenport (Campionessa)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Mary Pierce (semifinali)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Monica Seles (quarti di finale)
 Anna Kurnikova (secondo turno)

  Julie Halard-Decugis (terzo turno)
  Barbara Schett (terzo turno)
  Sandrine Testud (secondo turno)
  Jennifer Capriati (primo turno)
  Amélie Mauresmo (Primo turno, ritiro)
  Anke Huber (primo turno)
  Amanda Coetzer (primo turno)
  Elena Lichovceva (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
 

Indian Wells Masters 2000